Сборная Грузии по футболу () — национальная команда, представляющая Грузию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Грузинская футбольная федерация.

Домашние матчи проводит на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Лучшими результатами сборной в отборочных турнирах являются третьи места в группе в отборе на чемпионат Европы 1996 года и чемпионат мира 2002 года. Худшим результатом является последнее место в группе в отборе на чемпионат мира 2010 года, когда сборная установила антирекорд, не выиграв ни одного матча (3 ничьи и 7 поражений). Также без побед окончился отборочный турнир чемпионата мира 2018 года (5 ничьих и 5 поражений).

По состоянию на 22 декабря 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 78-е место, а в рейтинге УЕФА на 22 декабря 2022 года — 46-е

История 
До 1990 грузинские игроки выступали за сборную СССР. 27 мая 1990 года команда сыграла свой первый международный матч против сборной Литвы. Игра состоялась на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Сборная Грузии под руководством Гиви Нодия сыграла вничью со счётом 2:2.

Первый официальный матч сборной состоялся 7 сентября 1994 года в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 1996 против команды Молдавии. Игра завершилась поражением грузинской команды со счётом 0:1. Грузия заняла третье место в своей группе, опережая сборные Молдавии, Албании и Уэльса, но отстав на семь очков от ставшей второй, команды Болгарии.

В рамках отбора к чемпионату мира 1998 года сборная Грузии финишировала на четвёртом месте, набрав 10 очков и уступив сборной Польши только в разнице мячей. В этот период команда поднялась на 42-ю позицию в рейтинге ФИФА, что является лучшим показателем за всю её историю.

В рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2000 года грузинская команда выиграла всего один матч и финишировала последней в группе с пятью очками.

В квалификации к кубку мира 2010 в ЮАР грузинские футболисты не смогли выиграть ни одной встречи, что является худшим результатом в истории команды.

Домашняя арена 
Все домашние матчи сборная Грузии проводит на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Стадион был построен в 1936 году. Рекорд посещаемости был поставлен 29 марта 1995 года в матче против сборной Германии. На стадионе присутствовало 110 000 человек.

История выступления на международных турнирах 
 На чемпионатах мира

 На чемпионатах Европы

Выступления

2019

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Вилли Саньолем для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Гибралтара (2 июня 2022), сборной Болгарии (5 июня 2022), сборной Северной Македонии (9 июня 2022) и сборной Болгарии (12 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 12 июня 2022 года:

Рекордсмены 
Ниже приведены списки рекордсменов по числу проведённых матчей за сборную, а также по числу забитых голов. Данные приведены по состоянию на 5 сентября 2019 года. Жирным шрифтом выделены действующие игроки сборной. Курсивом — игроки, принявшие решение о завершении карьеры в сборной, но продолжающие выступать на клубном уровне.

По количеству матчей

По количеству голов

Главные тренеры 
 По состоянию на 5 сентября 2019.

Рейтинг ФИФА по годам 

Источник: FIFA/Coca-Cola World Ranking History

Статистика матчей 

 По состоянию на 9 сентября 2019.

 Противостояние со сборной России

 ТМ — товарищеский матч
 ОЧЕ-2004 — отборочный турнир чемпионата Европы 2004

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Грузии
 Архив результатов на RSSSF (1990—2008)

Грузия